Норт Стар има више значења:
 Норт Стар (Делавер), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Делавер
 Норт Стар (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо